Miki i raźni rajdowcy (3. sezon jako Myszka Miki - Zamieszani w przygody) (, 2017) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez wytwórnię Disney Television Animation, będący następcą serialu Klub przyjaciół Myszki Miki.

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 15 stycznia 2017 na amerykańskim Disney Junior. W Polsce serial zadebiutował 22 kwietnia 2017 na antenie Disney Junior.

Fabuła 
Serial opisuje nowe perypetie Myszki Miki i jego przyjaciół – Myszki Minnie, psa Pluto, Goofy’ego, Kaczora Donalda oraz Kaczki Daisy, którzy wyruszają na przygodę przez wzgórze Hot Dog i dookoła świata swoimi wystylizowanymi samochodami wyścigowymi.

Obsada

Oryginalny dubbing 
 Bret Iwan – Myszka Miki
 Russi Taylor –
 Myszka Minnie (2017–2020),
 Kwarella Dziobak
 Kaitlyn Robrock – Myszka Minnie (od 2020)
 Bill Farmer –
 Goofy,
 Pluto,
 Horacy
 Daniel Ross – Kaczor Donald
 Tress MacNeille –
 Kaczka Daisy,
 Chip
 Nika Futterman – Cuckoo-Loca
 Corey Burton – Dale
 Jim Cummings – Pete
 April Winchell – Klarabella
 Jay Leno – Billy Beagle
 Natalie Coughlin – Suzie

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne o Kaczorze Donaldzie
Seriale telewizyjne o Myszce Miki